Чатаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Чатаев, Ахмед Раджапович (1980—2017) — один из лидеров ИГИЛ.
 Чатаев, Магомед — российский чеченский боец смешанных единоборств.